Вандер — фамилия. Известные носители:
 Вандер, Жюльен (род. 1996) — швейцарский стайер.
 Вандер, Карл Фридрих Вильгельм (1803—1879) — немецкий педагог.
 Вандер, Кристиан (род. 1948) — французский барабанщик, музыкант, основатель группы «Магма».
 Вандер, Макси (имя при рождении Эльфрида Бруннер; 1933—1977) — австрийская писательница.
 Вандер, Мусетта (род. 1969) — южноафриканская актриса.
 Вандер, Роберто (род. 1950) — известный латиноамериканский и мексиканский актёр и певец голландского происхождения.
 Вандер, Томас (род. 1973) — композитор кино и телевидения.

 Вандер — колебание сигнала. См. Джиттер